El toponimio Beni Bechir hace referencia a varias localidades en el norte de África:

Lugares
 Beni Bechir, en Marruecos.
 Beni Bechir, en Argelia.